Rue Chapon (Aubervilliers)
 Rue Chapon (Paris)